Международный день биологического разнообразия () — отмечается ежегодно 22 мая начиная с 2001 года.
Этот Международный день был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) в 1995 году в специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1992 году. В резолюции была установлена дата Международного дня — 29 декабря, день вступления Конвенции в силу. Но в дальнейшем ГА ООН перенесла Международный день биологического разнообразия на 22 мая — день подписания Конвенции (резолюция № A/RES/55/201). Целью переноса, сделанного по рекомендации Конференции участников Конвенции 2000 года, было привлечение большего внимания к этому мероприятию.

Регулярно публикуются послания Генерального секретаря ООН по случаю Международного дня биологического разнообразия. В послании 2005 года, в частности, сказано, что биоразнообразие это фактор, на котором основывается устойчивое развитие и который обеспечивает защиту общества от последствий непредвиденных потрясений.

Тема дня 

 2021 год — «Мы часть решения #ForNature»
 2020 год — «Наши решения для природы»
 2019 год — «Наше Биоразнообразие, Наша Еда, наше Здоровье»
 2018 год — «Празднование 25-летия деятельности в области биоразнообразия»
 2017 год — «Биоразнообразие и устойчивый туризм»
 2016 год — «Актуализация тематики биоразнообразия, поддержание жизни людей и их источников средств к существованию»
 2015 год — «Биоразнообразие для целей устойчивого развития»
 2014 год — «Биоразнообразие островов»
 2013 год — «Вода и биоразнообразие»
 2012 год — «Биоразнообразие морей»
 2011 год — «Биоразнообразие лесов»
 2010 год — «Биоразнообразие для нужд развития и облегчения бремени нищеты»
 2009 год — «Захватнические чуждые виды»
 2008 год — «Биоразнообразие и сельское хозяйство»
 2007 год — «Изменение климата и биологическое разнообразие»
 2006 год — «Защитить биоразнообразие в засушливых районах»
 2005 год — «Биоразнообразие: страхование жизни в нашем меняющемся мире»
 2004 год — «Биоразнообразие: продовольствие, вода и обеспечение здоровья для всех»
 2003 год — «Биоразнообразие и борьба с нищетой — вызовы для устойчивого развития»
 2002 год — «Предназначенный для биоразнообразия лесов»

Ссылки 
  Резолюция ГА ООН № A/RES/49/119
  Резолюция ГА ООН № A/RES/55/201
 Международный день на сайте ООН
 Международный день на сайте «Конвенции о биологическом разнообразии»
 Послание Генерального секретаря ООН по случаю Международного дня биологического ранообразия 2005 года
 Международный день биологического ранообразия 20014 года

Международные дни ООН
22 мая
Популяризация биологии